Porteur de masques est le premier volume de la série Amos Daragon

Résumé 
Amos Daragon est un jeune garçon de 12 ans. Il découvre en allant chercher de la nourriture pour sa famille une sirène, Crivannia, qui lui remet un trident ainsi qu'une pierre blanche. Elle lui demande de se rendre au Bois de Tarkasis pour rencontrer la reine des fées : Gwenfadrille. Cette dernière lui annoncera qu'il a été choisi pour être le nouveau porteur de masques, avec la mission de rétablir l'équilibre du monde. Les masques sont ceux de la Terre, de l'Eau, du Feu et de l'Air. Pour accroître la puissance des masques, il doit également trouver quatre pierres spécifiques à chacun. Avec ses parents, il habite maintenant la cité de Bratel-la-Grande, gouverné par Yaune le Purificateur et les chevaliers de la lumière. Pendant son séjour, il rencontre Béorf Bromanson, un jeune hommanimal qui habite la forêt et vole de la nourriture de la ville pour survivre. Il apprend d'Amos que ses parents, tous les deux des béorites, ont été brûlés par les chevaliers de la lumière pour pratique de la magie. Pendant qu'Amos parlait avec son nouvel ami, les chevaliers de la lumière attaquèrent et prirent Béorf prisonnier en l'accusant lui aussi d'être un sorcier. Mais Amos gagna la vie de son ami par la ruse et força Yaune à lui redonner la liberté. La quête d'Amos provoquera plusieurs rencontres comme Karmakas le méchant sorcier naga dont celles d'amis et d'ennemis et il découvrira divers masques et pierres au fur et à mesure de ses aventures

Personnages 
 Amos Daragon (Personnage principal)
 Béorf Bromanson (Ami d'Amos, c'est un hommanimal de l'ordre des béorites.)
 Médousa (Gorgone qui devient amie d'Amos et également amoureuse de Béorf
 Junos (Personnage qui s'est fait voler son enfance qui devient ami d'Amos ; il est le roi de Berrion)
 Le seigneur Édonf (Roi plus idiot que cruel)
 Gwenfadrille (Reine des fées résidant dans le bois de Tarkasis)
 La Dame blanche (La déesse suprême)
 Seth (Dieu serpent)
 Karmakas (Sorcier naga qui travaille pour Seth et qui a pour but de l'aider pour que celui-ci le fasse devenir un dieu)
 Frilla Daragon (Mère d'Amos)
 Urban Daragon (Père d'Amos)
 Barthélémy (Chevalier qu'Amos rencontre et qui devient son ami puis qui prend la place de Yaune le Purificateur en tant que roi)
 Yaune le Purificateur (Roi cruel qui gouverne sur Bratel-la-Grande)
 Crivannia (Princesse des sirènes qui offre à Amos une pierre blanche et un trident avant de mourir)
 Mastagane le Boueux (Druide qui contrôle les plantes)

Liens externes 
 Site officiel de la série Amos Daragon

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2003